Arganda steht für:

 Arganda del Rey, eine spanische Gemeinde etwa 20 Kilometer südöstlich von Madrid. 
 Arganda (Lokomotive), eine 1925 bei Henschel & Sohn in Kassel hergestellte dreiachsige Dampflokomotive.